Северовосточный африканский гепард (лат. Acinonyx jubatus soemmeringii) — подвид гепарда, обитающий в северо-восточной Африке. Современные записи о нем известны в Южном Судане и Эфиопии, но статус популяции в Эритрее, Джибути, Сомали и Судане пока неизвестен.

Таксономия 

Cynailurus soemmeringii — научное название, предложенное Леопольдом Фитцингером в 1855 году, когда он описал живого самца гепарда, привезённого Теодором фон Хейглином из суданской пустыни Байуда в Кордофане в Тиргартен Шенбрунн в Вене. Имя дано в честь Сэмюэля Томаса фон Соеммерринга.

После описания Фитцингера, другие натуралисты и зоологи описали гепардов из других частей Северо-Восточной Африки, которые сегодня считаются синонимами A. j. soemmeringii::

 Felis megabalica был предложен Теодором фон Хейглином в 1863 году, который описал шкуру гепарда, приобретенную на западном берегу Белого Нила. Хейглин заявил, что он был привезен из глубины страны. Научное название состоит из греческих корней  mega (много) и  balios  (пятнистый).
 Acinonyx wagneri, предложенный Максом Хильгеймером в 1913 году, был образцом гепарда из Кордофана в Судане. Хильжеимер назвал его в честь Иоганна Андреаса Вагнера.

Эволюция 
Для филогеографического исследования было использовано 95 образцов гепарда, таких как: фекалии диких гепардов, собранные в Иране, образцы тканей захваченных и конфискованных гепардов, образцы волос и костей из музейных образцов. Результаты исследования показали, что северо-восточный африканский гепард и южноафриканский гепард генетически отличаются и друг от друга, и от азиатского гепарда. Гепард из северо-восточной Африки, вероятно, отошёл от гепарда из Южной Африки между 32 200 и 244 000 лет назад. Поэтому было предложено, что он заслуживает особого статуса.

Физические характеристики 

Как и его родственник из Юго-Восточной Африки, северо-восточный африканский гепард довольно крупный. Физически это больше всего напоминает восточно-африканского гепарда; он имеет густую жёлто-пятнистую шерсть с относительно толстым и грубым мехом по сравнению со своими родственниками из восточной и северо-западной Африки. Живот северо-восточного африканского гепарда отчётливо белый, в то время как его грудь и горло могут иметь некоторые черные пятна, похожие на восточный подвид. Тем не менее, это самый тёмный цвет меха. Этот гепард имеет самые распространённые и отделённые черные дорсальные пятна, но меньше, чем у гепардов Восточной Африки. В отличие от восточно-африканского гепарда, у северо-восточного африканского гепарда нет пятен на задних лапах, хотя некоторые из суданской группы имеют пятнистые задние лапы. Этот гепард имеет отчетливые белые пятна вокруг глаз, но пятна на лице могут варьироваться от очень плотных до относительно тонких. У северо-восточного африканского гепарда бывают хвосты как с белыми, так и с черными кончиками. Хвост этого подвида также заметно толще других.

Этот подвид имеет наибольший размер головы, но иногда он может быть относительно меньше. Тем не менее, он не имеет маркировки усов. Слёзные следы этого гепарда крайне непостоянные, они часто наиболее толстые в уголках рта, в отличие от других четырёх подвидов. Этот гепард — единственный подвид, о котором не сообщается, что он демонстрирует редкую вариацию окраски. Тем не менее, несмотря на то, что цвет шерсти у некоторых гепардов самый тёмный, он может быть бледно-желтым или почти белым. В холодном климате, например, в зоопарке «Уипснэйд», северо-восточные африканские гепарды являются единственным африканским подвидом, у которого могут появиться пушистые зимние шубы, хотя они менее развиты, чем у азиатских гепардов.

Распространение 
Северо-восточный африканский гепард регионально вымер в Эритрее, Джибути и северной части Сомали. По оценкам, в 2007 году общая численность популяции гепардов в Северо-Восточной Африке составляла 950 особей. В Эфиопии этот подвид обитает в национальных парках Омо, Маго и Янгуди-Раса, а также в зоне Борена, Огадене, Афаре и соседних регионах Блен-Афар. В Южном Судане  популяция сосредоточена в национальных парках Бома, Южный, Радом и Бадингило.

Он обитает на широких открытых землях, пастбищах, полузасушливых территориях и других открытых местах обитания, где много добычи, например, в восточной суданской саванне. Редко встречается в северных районах Судана. Дикие гепарды были замечены в Ан-Нил-эль-Азрак на юго-востоке Судана.

Экология и поведение

Охота и диета 
Гепарды являются плотоядными и в основном питаются растительноядными животными, такими как газели Гранта, зайцы, цесарки и крупные животные, такие как конгони, равниные зебры и обыкновенные страусы. А сомалийская газель наиболее предпочтительная добыча, их нехватка в северо-восточной Африке привела к почти полному исчезновению гепарда в Судане.

Враги и конкуренты 
Как и другие подвиды, им угрожают и превосходят более крупные хищники в их районе, такие как львы, леопарды, пятнистые гиены и дикие собаки, поскольку они могут убивать гепардов и красть их добычу. Гепарды сдают пищу пятнистым и полосатым гиенам. Известно, что гепарды не могут защитить себя от этих хищников. Однако коалиции взрослых гепардов мужского пола могут прогнать хищников. Кроме того, один гепард может прогнать шакалов, золотых волков и одиноких диких собак.

См.также 

 Гепард

 Южноафриканский гепард
 Северо-западный африканский гепард
 Азиатский гепард

Примечания 
Гепарды

Хищники
Млекопитающие Африки
Млекопитающие
Кошачьи
Животные по алфавиту
Животные, описанные в 1855 году